Příjmení Dobrý nosí více významných osobností:

 Cyril Dobrý (* 1996) – český filmový a divadelní herec
 Lubomír Dobrý (1925–2019) – československý basketbalový trenér a pedagog
 Karel Dobrý (* 1969) – český divadelní, filmový a televizní herec
 Pavel Dobrý (* 1976) – český fotbalista
 Vilém Dobrý (1925–2009) – český herec, tanečník a zpěvák